Bristol Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Bristol Township du comté de Kendall en Illinois.
 Bristol Township du comté de Greene en Iowa.
 Bristol Township du comté de Worth en Iowa.
  du comté de Fillmore dans le Minnesota.
  du comté de Morgan dans l'Ohio.
  du comté de Trumbull dans l'Ohio.
 Bristol Township du comté de Bucks en Pennsylvanie.
  du comté de Philadelphie en Pennsylvanie.

Homonymie de townships